Sudanesische Volksbefreiungsbewegung steht für folgende Parteien:

 Sudanesische Volksbefreiungsbewegung (SPLM), Partei im Südsudan
 Sudanesische Volksbefreiungsbewegung-Nord (SPLM-North), Partei und Rebellenbewegung im Sudan
 Sudanesische Volksbefreiungsbewegung (2011) (SPLM-Juba), Partei im Südsudan
 Sudanesische Volksbefreiungsbewegung in Opposition (SPLM-IO), Partei im Südsudan
 Sudanesische Volksbefreiungsbewegung – ehemalige Gefangene (SPLM-FD), Partei im Südsudan
 Sudanesische Volksbefreiungsbewegung – Demokratischer Wandel (SPLM-DC), Partei im Südsudan

Siehe auch:
 Sudanesische Volksbefreiungsarmee